«Усі повинні померти» — фільм режисера Сергія Буковського 2007 року.

Зміст 
Колись він працював у карному розшуку, вів небезпечні справи. Зараз він живе майже відлюдницьким життям на околиці. Люди в окрузі його остерігаються. Та раптово з'являється приятель і просить розібратися в одному дивному злочині. Незабаром приятель гине. Тих, хто міг бути причетний до скоєного, одного за одним знаходять убитими.

Посилання 

Фільми Сергія Буковського
Детективні фільми Росії
Фільми Росії 2007